І́гор І́горович Музи́ка ( 19 жовтня 1991, с.Куцуруб, Очаківський район Миколаївська область —  6 травня 2015, м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна) — український військовик, старший солдат, механік-водій 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Життєпис 
Ігор Музика народився 19 жовтня 1991 року в слі Куцуруб, Очаківського району Миколаївської області. Згодом переїхав у село Дмитрівка Очаківського району Миколаївської області до бабусі. Закінчив Дмитрівську загальноосвітню школу I—III ступенів. У 2011 році закінчив Миколаївський політехнічний фаховий коледж за спеціяльністю технік-конструктор.

Строкову службу проходив з 29 квітня 2011 по 5 травня 2012 року. Пройшов військовий вишкіл в 300-му навчальному танковому полку 169-го навчального центру Сухопутних військ Збройних Сил України «Десна» (військова частина А1414, смт. Десна Чернігівської області), військову службу пройшов у військовій частині А2320, розташована у смт. Перевальне Сімферопольского району Автономної Республіки Крим.

Після демобілізації закінчив Відокремлений підрозділ Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного «Миколаївське професійно-технічне училище „Морехідна школа“»

Був призваний за мобілізацією 29 січня 2015 року до військової частини В3416 у селі Ульянівка Миколаївського району Миколаївської області. Пройшов військовий вишкіл на 235-му загальновійськовому полігоні «Широкий лан».

14 березня 2015 року Ігор Музика зарахований старшим солдатом в 72-гу окрему механізовану бригаду місто Біла Церква.

З 2015 року Ігор Музика брав участь в антитерористичній операції на сході України.

14 березня 2015 року Ігор Музика отримав важкі поранення (відірвало руку та множинні осколкові поранення голови) під час бою з терористами у районі міста Волноваха. 6 травня 2015 року помер від поранень у шпиталі міста Дніпро.

Похований 8 травня 2015 року на цвинтарі у селі Куцуруб Очаківського району Миколаївської області. Залишилися батьки.

Вшанування пам'яті 
В Очакові, на Меморіалі загиблим українським воякам, встановлена меморіальна дошка Ігору Музиці.

13 жовтня 2017 року на фасаді Дмитрівського НВК, у якій навчався Ігор Музика, йому встановлено Меморіальну дошку.

14 жовтня 2017 року на території 73-го Морського центру спеціальних операцій було відкрито Алею пам'яті військовикам, які загинули при виконанні службових обов'язків в зоні проведення антитерористичної операції, на якій встановлено меморіальний знак Ігору Музиці.

Див. також 
 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (травень — червень 2015)

Примітки

Посилання 

 Музика Ігор Ігорович  на сайті «Український меморіал»
 Музика Ігор Ігорович  на сайті «Книга пам'яті полеглих за Україну»

Військовики 72-ї окремої механізованої бригади